Ženská dvouhra Western & Southern Open 2020 probíhala ve druhé polovině srpna 2020 po obnovení na pět měsíců přerušené sezóny kvůli pandemii koronaviru. 

Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje výjimečně hraného v newyorském Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo třináct tenistek včetně šťastné poražené Darji Kasatkinové. Obhájkyní titulu byla Američanka Madison Keysová, kterou ve druhém kole vyřadila Tunisanka Ons Džabúrová.
 
Vítězkou se stala 31letá Běloruska Viktoria Azarenková. Její o devět let mladší finálová soupeřka a čtvrtá nasszená Naomi Ósakaová k utkání nenastoupila pro poranění hamstringu na levém stehně. V probíhající sezóně si připsala Azarenková premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvacátý první singlový titul na okruhu WTA Tour a první od triumfu na Miami Open 2016 i od narození syna Lea v prosinci 2016. Poslední vítězný zápas na túře WTA před newyorským turnajem Běloruska vyhrála rok zpátky, na srpnovém Cincinnati Masters 2019. 

Ósakaová nechtěla nastoupit již k semifinále proti Mertensové v protestu proti násilí amerických policistů na občanech černé pleti, po jejich střelbě na neozbrojeného Jacoba Blakea ve wisconsinské Kenoshe. Po domluvě organizátorů a zástupců WTA duel odehrála, ale přivodila si v něm stehenní zranění hamstringu, což způsobilo její absenci ve finále. K semifinálovému zápasu do arény nastoupila s trikem hnutí Black Lives Matter.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2020